Umkodierung von Daten oder Signalen kann bedeuten:
Transkodierung
Rekodierung